Чемпионат Европы по снукеру 1996 () — главный любительский снукерный турнир 1996 года в Европе, проходивший с 10 по 19 мая в Бельгии. Победителем чемпионата среди мужчин стал шотландец Грэм Хорн, обыгравший в финале исландца Кристьяна Хельгасона со счётом 8:5. В женской части турнира победила снукеристка из Англии Келли Фишер; в финале она выиграла у Карен Корр со счётом 6:3. Примечательно, что женский турнир проводился впервые.

Формат 
Чемпионат Европы включал в себя две категории: среди мужчин и женщин. Чемпион Европы в мужском разряде получал право играть в мэйн-туре на следующий сезон.

В мужской части турнир начался с групповой стадии. Стадия плей-офф начиналась с 1/8 финала. Матчи 1/8 финала игрались до 5 побед, четвертьфиналы — до 6, полуфиналы — до 7 и финал до 8 побед.

В женской части сначала также прошла групповая стадия. Плей-офф начиналась с 1/4-й. Четвертьфиналы проходили до 4 побед, полуфиналы — до 5, финал — до 6.

Результаты

Чемпионат среди мужчин

Плей-офф

Чемпионат среди женщин

Плей-офф

Командный кубок Европы 
Этот турнир не входил в общую программу чемпионата, однако также считается его частью. Он прошёл в Голландии, а победительницей турнира стала сборная Бельгии. Второе место заняла Мальта.

Командный кубок Европы состоял только из групповой стадии. Кроме того, в нём могли принять участие только страны континентальной Европы.

Примечания

Ссылки 
 Результаты турнира на snooker.org
 Результаты командного кубка Европы в Архиве Криса Тёрнера

Чемпионат Европы по снукеру
1996 год в снукере
Май 1996 года
Спорт в Бельгии в 1996 году
снукер